Švýcarská hokejová liga - sezóna 2008/2009. Mistrem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

Play off 
 Celé play off se hrálo na 4 vítězná utkání.

Pavouk

Čtvrtfinále

Série SC Bern (1.) - EV Zug (8.)
 SC Bern - EV Zug 5:2 (3:0, 0:1, 1:1)
 EV Zug - SC Bern 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
 SC Bern - EV Zug 3:2 PP (1:1, 0:0, 1:1-1:0)
 EV Zug - SC Bern 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
 SC Bern - EV Zug 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
 EV Zug - SC Bern 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Konečný stav série: 4:2, postoupil EV Zug.

Série ZSC Lions (2.) - Fribourg-Gottéron (7.)
 ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
 Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
 ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
 Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0-1:0)

Konečný stav série: 4:0, postoupil Fribourg-Gottéron.

Série Kloten Flyers (3.) - HC Servette Ženeva (6.)
 Kloten Flyers - HC Servette Ženeva 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
 HC Servette Ženeva - Kloten Flyers 2:6 (0:4, 1:0, 1:2)
 Kloten Flyers - HC Servette Ženeva 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
 HC Servette Ženeva - Kloten Flyers 5:6 SN (1:1, 1:2, 3:2-0:1)

Konečný stav série: 4:0, postoupil tým Kloten Flyers.

Série HC Davos (4.) - HC Lugano (5.)
 HC Davos - HC Lugano 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0-0:1)
 HC Lugano - HC Davos 2:3 PP (0:1, 1:0, 1:1-0:1)
 HC Davos - HC Lugano 4:3 PP (0:1 1:1 2:1-1:0)
 HC Lugano - HC Davos 3:5 (1:1 0:2 2:2)
 HC Davos - HC Lugano 4:5 PP (1:0 2:3 1:1-0:1)
 HC Lugano - HC Davos 3:2 SN (0:0, 0:1, 2:1-0:0)
 HC Davos - HC Lugano 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Konečný stav série: 4:3, postoupil HC Davos.

Semifinále

Série Kloten Flyers (3.) - EV Zug (8.)
 Kloten Flyers - EV Zug 3:2 (0:0, 2:0, 0:2-1:0)
 EV Zug - Kloten Flyers 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
 Kloten Flyers - EV Zug 6:0 (2:0,3:0,1:0) 
 EV Zug - Kloten Flyers 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Konečný stav série: 4:0, do finále postoupil Kloten Flyers.

Série HC Davos (4.) - Fribourg-Gottéron (7.)
 HC Davos - Fribourg-Gottéron 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
 Fribourg-Gottéron - HC Davos 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
 HC Davos - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
 Fribourg-Gottéron - HC Davos 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
 HC Davos - Fribourg-Gottéron 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
 Fribourg-Gottéron - HC Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
 HC Davos - Fribourg-Gottéron 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Konečný stav série: 4:3, do finále postoupil HC Davos.

Finále

Série Kloten Flyers (3.) - HC Davos (4.)
 Kloten Flyers - HC Davos  2:1 (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
 HC Davos - Kloten Flyers  6:5 (3:1, 0:3, 2:1 - 1:0)
 Kloten Flyers - HC Davos  1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
 HC Davos - Kloten Flyers  0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
 Kloten Flyers - HC Davos 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
 HC Davos - Kloten Flyers  0:1 (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
 Kloten Flyers - HC Davos 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Konečný stav série: 4:3, Nationalligu A vyhrál tým HC Davos.

Play out

1. kolo 
 SCL Tigers - EHC Biel 4:3 na zápasy
 Rapperswil-Jona Lakers - HC Ambrì-Piotta 4:2 na zápasy

2. kolo 
 HC Ambrì-Piotta - EHC Biel 4:2 na zápasy

Baráž 
 EHC Biel (poslední z play out) - HC Lausanne (vítěz Nationalligy B) 4:3 na zápasy

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009